Das Erbe von Björndal ist

 Das Erbe von Björndal (Roman), ein Roman von Trygve Gulbranssen aus dem Jahr 1934
 Das Erbe von Björndal (Film), eine Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1960